Az alábbi lista maja városok királyait tartalmazza.

Palenque királyai (431 – 9. század)

Tikal királyai (1. század – 9. század)

Copán királyai (426 – 9. század)

Jegyzetek

Források
Berthold Riese: Die Maya: Geschichte - Kultur - Religion (aus der Reihe „Beck Wissen”). Verlag C. H. Beck, München (2006), S. 87-95; és Nikolai Grube: Maya. Gottkönige im Regenwald. Könemann-Verlag, Köln (2000), S. 457
http://www.friesian.com/newspain.htm#maya

Amerikai uralkodók listái
Középkori uralkodók
K

de:Palenque#Liste der Herrscher von Palenque
es:Palenque (zona arqueológica)#Señores de Palenque
fr:Palenque#Rois de Palenque
it:Palenque#Regnanti